Advocacia-Geral da União — instituição responsável pela representação, fiscalização e controle jurídicos do Brasil
União de Geofísica dos Estados Unidos — em inglês: American Geophysical Union, sigla AGU
Língua aguacateca — cujo código ISO 639-3 é agu

Desambiguações de siglas